Araribóia steht für:
 Araribóia (Tupi), Gründer der brasilianischen Stadt Niterói
 Araribóia (Reservat) im brasilianischen Bundesstaat Maranhão